Борис Панкратов:
 Панкратов, Борис Иванович (1892—1979) — советский синолог, маньчжуровед и монголовед.
 Панкратов, Борис Михайлович (1926—2003) — доктор технических наук, профессор МАИ, лауреат Госпремии СССР.
 Панкратов, Борис Олегович (род. 1982) — белорусский футболист.